Anner ist der Familienname folgender Personen:

 Eitan Anner (* 1969), israelischer Regisseur und Drehbuchautor
 Emil Anner (1870–1925), Schweizer Grafiker, Maler, Zeichner, Radierer und Bühnenbildner